Shizi Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shizi (socken i Kina, Anhui), 
 Shizi (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar